Koroni peut désigner :
Koróni (anciennement Coron), une commune de la Messénie en Grèce, dans le sud du Péloponnèse ;
 Koroni, une commune du Burkina Faso ;
 Le koroni, une langue indonésienne.